Beis ist

 der deutsche Name der Gemeinde Bex in der Schweiz, siehe Bex

und ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitris Beis (1928–2012), griechischer Politiker
 Georg Beis (1923–2022), Domdekan und Diözesanadministrator der Diözese Augsburg

Siehe auch
Bais